USS Cassin je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Cassin (DD-43) 
 USS Cassin (DD-372) 
 USS Cassin Young (DD-793)

Cassin